Jake i piraci z Nibylandii (ang. Jake and the Never Land Pirates, 2011–2016) – amerykański serial animowany, na podstawie filmów z serii Piotruś Pan. Jest to pierwszy serial stworzony dla kanału Disney Junior. Od 4 sezonu serial nazywa się „Kapitan Jake i piraci z Nibylandii”.

Fabuła 
Serial opowiada o grupce dzieci będącymi piratami, którzy szukają skarbów w Nibylandii, jednak aby je zdobyć muszą pokonać złego Kapitana Haka, jego niezdarnego towarzysza Swądka oraz innych wrogów.

Obsada

Główne role 
 Colin Ford – Jake
 Madison Pettis – Iza
 Jonathan Morgan Heit – Fajtek
 David Arquette – Czachuś
 Corey Burton – Kapitan Hak
 Jeff Bennett – Mr. Smee, Bones
 Loren Hoskins – Swądek

Role drugoplanowe 
 Tori Spelling – Pirate Princess
 Lisa Loeb – Winger
 Ariel Winter – Marina the Mermaid
 Adam West – Wise Old Parrot

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: SDI Media Polska
Reżyseria: Joanna Węgrzynowska-Cybińska
Dialogi: Ewa Mart
Teksty piosenek: Michał Wojnarowski
Kierownik muzyczny: Agnieszka Tomicka
Dźwięk:
 Ilona Czech-Kłoczewska,
 Agata Chodyra,
 Łukasz Fober
Montaż:
 Ilona Czech-Kłoczewska,
 Agata Chodyra,
 Magdalena Waliszewska (odc. 18-24, 36, 39-41, 44, 46-48, 52-53, 57, 59-61, 63, 66, 70-74, 77-78, 80, 82, 84, 89, S1)
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Ciecierska (odc. 59-109, S4, S5)
Udział wzięli:
 Kacper Andrzejewski – Jake (odc. 1-24, 30, S1)
 Franciszek Dziduch – Jake (odc. 25-29, 31-99, 101, S2, S3, S4, S5)
 Filip Rogowski – Jake (odc. 100, 102-109)
 Andrzej Blumenfeld – Kapitan Hak
 Magdalena Kusa – Iza
 Mieczysław Morański – Swądek
 Aleksander Kubiak – Fajtek (odc. 1-24, 30, S1)
 Filip Dudycz – Fajtek (odc. 25-29, 31-99, 101, S2, S3, S4, S5)
 Jeremi Tabecki – Fajtek (odc. 100, 102-109)
 Jacek Król – Kapitan Flynn
 Sławomir Pacek – Czachuś
 Anna Sroka – Ruda Jessica
 Tomasz Steciuk – Percy
 Mirosława Krajewska – Mama Hak
 Beata Wyrąbkiewicz – piracka księżniczka
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska –
 wiedźma Misty,
 złota rybka Fajtka
 Adam Krylik – Kostek
 Dariusz Siastacz – Żarłacz (odc. 1-18, 22)
 Jarosław Boberek – Żarłacz (odc. 19-21, 23-109, S1, S2, S3, S4, S5)
 Jakub Szydłowski –
 Krokodyl,
 Dziadek Kostek (odc. 81a, 90a, 94b, 107),
 Sokole Oko (odc. 87a),
 drzewo Tiki (odc. 89a),
 Kapitan Chen (odc. 98a, 99b),
 potwór z lawy (odc. 103b)
 Paulina Kopańska – Marina (odc. 10, 12)
 Natalia Jankiewicz – Marina (odc. 17, 26, 53, 57, 63b, 76a, 84a, 89b, S5)
 Monika Węgiel – Wandzia (odc. 18)
 Olga Omeljaniec – Beatrice Le Dziób (odc. 48, 75b, 87a, 89a, 98b, S5)
 Piotr Bajtlik – Pep – piracki dżin (odc. 49, 62, 64a, 65, 74a)
 Katarzyna Łaska – królowa Koralia (odc. 57, 73b, 74b, 76a, S5)
 Bartosz Martyna – Kapitan Gadżet (odc. 61a)
 Barbara Zielińska – Księżniczka Ogr (odc. 72b)
 Katarzyna Kozak –
 Niania Nell (odc. 73a, 90b),
 Mama Hak (odc. 83b)
 Zbigniew Konopka –
 zaklęte lustro morskiej wiedźmy (odc. 78b),
 Monty Minotaur (odc. 90a, 101b),
 Król Neptun (odc. S5)
 Jakub Jóźwik – Finn (odc. 79a, 85a)
 Paweł Szczesny – Kapitan Szron (odc. 80a, 84a, 98b, S5)
 Mateusz Ceran –
 Śnieżna Stopa (odc. 84b),
 Janek (odc. 109, S4)
 Wojciech Chorąży –
 Król Zongo (odc. 85b, 97a, 108b),
 Kapitan Gadżet (odc. 92b)
 Wojciech Paszkowski –
 Mądry Papug (odc. 87a),
 Zmora (odc. 92a, 96a)
 Krzysztof Cybiński –
 Szpon (odc. 87a),
 Piracka Mumia (odc. 93a, 94a, 98b, 104b)
 Karol Wróblewski –
 Super Ptak (odc. 87a),
 Ponury Korsarz (odc. 94a, 105),
 Kapitan Kichote (odc. 100a)
 Tomasz Borkowski – dżin Grom (odc. 88a, 99a)
 Grzegorz Kwiecień – Piracki Faraon (odc. 93a, 99a, 104b)
 Paweł Kubat – Otaa (odc. 93a, 99a, 104b)
 Bartosz Wesołowski – Dr Śrubokręcki (odc. 95a, 105)
 Anna Sztejner – Peg (odc. 96a)
 Leszek Filipowicz – Złoty Ząb (odc. 96a)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński –
 Bąbel (odc. 96a),
 Bing-Bong (odc. 97a, 108b),
 drzewo Tiki (odc. 109)
 Artur Kaczmarski – Upiorny Bob (odc. 96a)
 Kacper Cybiński – Chłodny Zack (odc. 97b)
 Krzysztof Szczepaniak – Piotruś Pan (odc. 98b, 99a, 109, S4)
 Łukasz Węgrzynowski – Skorpion (odc. 99a)
 Jakub Wieczorek –
 Szary (odc. 102a),
 Kapitan Colossus (odc. 105),
 Chaos-khan (odc. 108a)
 Jarosław Domin – Spławik (odc. 105, S5)
 Bernard Lewandowski – Louie (odc. 106a)
 Magdalena Wasylik – Wendy (odc. 109, S4)
 Leon Pontek – Michaś (odc. 109, S4)
 Jakub Mróz – Piotruś Pan (odc. S1)
 Piotr Gogol – Gwiazdek (odc. S5)
 Łukasz Talik
 Aleksandra Janusz
 Jadwiga Gryn
i inni

Śpiewali:
 Mieczysław Morański
 Kacper Andrzejewski
 Magdalena Kusa
 Aleksander Kubiak
 Łukasz Talik
 Adam Krylik
 Daniel Wojsa
 Dariusz Siastacz
 Sławomir Pacek
 Jakub Molęda (piosenki Piotrusia Pana z odc. S1)
 Jakub Mróz
 Beata Wyrąbkiewicz
 Jarosław Boberek
 Agnieszka Tomicka
 Katarzyna Pysiak
 Filip Dudycz
 Franciszek Dziduch
 Grzegorz Drojewski
 Aleksandra Janusz
 Katarzyna Łaska
 Natalia Jankiewicz
 Jacek Król
 Piotr Gogol
 Anna Sroka-Hryń
 Krzysztof Cybiński
 Andrzej Blumenfeld
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska
 Piotr Bajtlik
 Tomasz Steciuk
Lektor:
 Artur Kaczmarski (tytuł serialu),
 Mateusz Ceran (tytuły epizodów w odc. 103),
 Filip Rogowski (tytuły epizodów w odc. 104),
 Jakub Molęda (tytuł odc. S1)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 Informacje na temat serialu

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Seriale animowane emitowane w TV4 (Polska)
Seriale telewizyjne zrealizowane na podstawie filmów
Filmy o piratach